Garret Sparks (né le  à Elmhurst en Illinois aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie 
Il commence sa carrière junior dans la Ligue de hockey de l'Ontario avec le Storm de Guelph en 2010. Il est choisi au septième tour en  position par les Maple Leafs de Toronto lors du Repêchage d'entrée dans la LNH 2011. 

Il passe professionnel en 2013 avec les Marlies de Toronto, club ferme des Maple Leafs dans la Ligue américaine de hockey. De 2013 à 2015, il évolue entre la LAH et l'ECHL avec les Solar Bears d'Orlando.

Le gardien des Maple Leafs de Toronto, Jonathan Bernier est critiqué par l'entraîneur Mike Babcock pour son inefficacité devant le filet. Babcock annonce que le  qu'il mettra devant les buts Garret Sparks, rappelé de la ligue américaine, pour le match opposant les Leafs aux Oilers d'Edmonton, le gardien numéro un James Reimer étant blessé. Les Leafs gagnent le match 3 à 0 et Sparks devient du même coup le premier gardien de but à réussir un blanchissage à son premier match dans toute l'histoire de la franchise des Maple Leafs et le  de but à réussir un blanchissage à ses débuts dans la LNH.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2008-2009 || Team Illinois || T1EHL ||18 || 9 || 6 || 2 || 854 || 51 || 3,05 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Mission de Chicago || T1EHL ||27 || 19 || 7 || 2 ||  || 51 || 1,98 ||  || 3 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Storm de Guelph || LHO ||19 || 8 || 6 || 1 || 972 || 59 || 3,64|| 89 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Storm de Guelph || LHO ||59 || 27 || 25 || 4 ||  || 171 || 3,11 || 90,7 || 5 || 12 || 6 || 2 || 4 || 323 || 24 || 4,45 || 88,1 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Storm de Guelph || LHO ||60 || 36 || 17 || 4 ||  || 152 || 2,65 || 91,7 || 7 ||8  || 5 || 1 || 4 || 275 || 14 || 3,05 || 92 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Marlies de Toronto || LAH ||3 || 2 || 0 || 1 || 189 || 8 || 2,53 || 89,5 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 14 || 1 || 4,23 || 90 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Marlies de Toronto || LAH ||21 || 11 || 6 || 1 ||  || 48 || 2,63 || 91,5 || 0  || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Solar Bears d'Orlando || ECHL ||10 || 4 || 6 || 0 || 552 || 26 || 2,82 || 91,6 || 1 ||  0|| - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Marlies de Toronto || LAH ||2 || 1 || 0 || 0 || 120 || 2 || 1 || 96,6 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Solar Bears d'Orlando || ECHL ||36 || 21 || 7 || 3 ||  || 76 || 2,34 || 93,6 || 5 || 25 || 6 || 2 || 4 || 342 || 17 || 2,98 || 92,1 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Marlies de Toronto || LAH ||21 || 14 || 4 || 3 || || 47 || 2,33 || 92,8 || 3 ||0  || 5 || 2 || 2 || 235 || 9 || 2,30 || 91,5 || 1 || 0
|-
| 2015-2016 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||17 || 6 || 9 || 1 || 975 || 49 || 3,02 || 89,3 || 1 ||0  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Solar Bears d'Orlando || ECHL ||1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 1 || 1,00 || 96,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Marlies de Toronto || LAH ||31 || 21 || 9 || 0 || || 64 || 2,16 || 92,2 || 5 ||2  || 2 || 1 || 1 || 98 || 4 || 2,46 || 90 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Marlies de Toronto || LAH ||43 || 31 || 9 || 1 || || 75 || 1,79 || 93,6|| 6||6  || 19|| 14 || 5 || 1134 || 42 || 2,22 || 91,5 || 2 || 2
|-
| 2018-2019 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 20 ||8 || 9 || 1 ||  || 58 || 3,15 || 90,2  || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Golden Knights de Vegas || LNH || 1 || ||  ||  ||  ||  || 4,38 || 85,7 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Wolves de Chicago  || LAH || 26 || ||  ||  ||  ||  || 2,75 || 90,8  ||2  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Solar Bears d'Orlando || ECHL ||6 || 4 || 1 || 1 ||  ||  || 2,21 || 92,8 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Heat de Stockton || LAH || 16 || 5 || 10 || 0 ||  ||  || 2,69 || 91,3  ||0  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Reign d’Ontario || LAH ||  || 

| 37 || 14|| 18 || 2 ||  || 107 || 3,09 || 89,8 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en juin 1993
Naissance à Elmhurst (Illinois)
Joueur américain de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur du Storm de Guelph
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Solar Bears d'Orlando (ECHL)
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Golden Knights de Vegas
Joueur des Wolves de Chicago (LAH) 
Joueur du Heat de Stockton
Gagnant du trophée Aldege-« Baz »-Bastien
Gagnant du trophée Harry-« Hap »-Holmes
Joueur du Reign d'Ontario (LAH)